Garsdorf ist der Ortsname von

 Garsdorf (Bedburg), ehemaliger Ortsteil der Stadt Bedburg im Landkreis Bergheim in Nordrhein-Westfalen
 Garsdorf (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern

Siehe auch:
 Karsdorf (Begriffsklärung)